Procerocymbium är ett släkte av spindlar. Procerocymbium ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Täckvävarspindlar
Procerocymbium